Mochdre kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Mochdre, Powys, community i Wales, 
 Mochdre, Conwy, community i Wales,